Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale Andrés Gómez 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Andrés Gómez (finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Tim Mayotte (campione)

 David Pate (primo turno)
 Peter Lundgren (primo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1987